Plaats in Indonesië
 Rogomulyo (Kaliwungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Rogomulyo (Kayen), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java